Bank ludowy (niem. Volksbank) – instytucja finansowa o charakterze spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej.

Historia 
Pomysłodawcą banków ludowych był Hermann Schulze-Delitzsch.

Banki ludowe zakładane przez Polaków w zaborze pruskim i w Niemczech 
Banki ludowe zakładane były także (od 1861; w 1913 funkcjonowały już 204 banki z 125 tysiącami członków) na ziemiach polskich pod zaborem pruskim – w Wielkopolsce. Tam odegrały ważną rolę w oporze przeciwko germanizacji. W okresie międzywojennym na terenie Niemiec znajdowało się 21 polskich spółdzielni kredytowych utworzonych na zasadach spółdzielczych, których centralną instytucją był Bank Słowiański. Zapewniały one niezależność polskim spółdzielniom rolniczym znajdującym się w granicach Niemiec.

 Bank Ludowy „Pomoc” w Berlinie (Volksbank Berlin), SW 19, Dresdnerstraße 52 – zał. w 1904
 Bank Ludowy w Buku zob. Buk (województwo wielkopolskie), Kazimierz Wróblewski
 Bank Ludowy w Chełmży
 Bank Ludowy w Dobrzycy zob. Dobrzyca
 Bank Ludowy w Gdańsku zob. Banki w Gdańsku
 Bank Ludowy w Gliwicach zob. Historia Gliwic, Wincenty Styczyński – zał. w 1912
 Bank Ludowy w Grodzisku Wielkopolskim zob. Dom Rzemiosła w Grodzisku Wielkopolskim
 Bank Ludowy w Grudziądzu zob. Historia Grudziądza
 Bank Ludowy w Inowrocławiu zob. Antoni Laubitz, Józef Krzymiński
 Bank Ludowy w Jabłonowie Pomorskim
 Bank Ludowy w Katowicach zob. Jan Kędzior
 Bank Ludowy w Kościanie zob. Piotr Bączkowski
 Bank Ludowy w Kowalewie Pomorskim zob. Ryszard Sudziński
 Bank Ludowy w Koźlu (Volksbank Cosel OS e.G..m.u.H.), Konigstr. 19 – zał. w 1903
 Bank Ludowy w Krotoszynie zob. Krotoszyn
 Bank Ludowy w Kwidzynie zob. Jan Fiszer – zał. 1919
 Bank Ludowy w Lesznie zob. Bronisław Kotlarski
 Bank Ludowy w Lisewie zob. Lisewo (powiat chełmiński)
 Bank Ludowy w Lubawie zob. Mazurska Partia Ludowa
 Bank Ludowy w Łasinie zob. Historia Łasina
 Bank Ludowy w Łągu zob. Łąg
 Bank Ludowy w Mieszkowie zob. Mieszków (województwo wielkopolskie)
 Bank Ludowy w Murowanej Goślinie zob. Murowana Goślina
 Bank Ludowy w Nowym Mieście Lubawskim zob. Kalendarium historii Nowego Miasta Lubawskiego, Jan Batke, Wincenty Kalitowski
 Bank Ludowy w Olsztynie zob. Karol Langwald (starszy), Stanisław Żurawski, August Zientara, Robert Bilitewski, Juliusz Malewski, Augustyn Steffen, Walenty Barczewski, Edward Wilkowski – zał. 1910
 Bank Ludowy w Opalenicy zob. Maksymilian Staszewski
 Bank Ludowy w Opolu (Volksbank Oppeln OS), Hafenstr. 9przez Bronisława Koraszewskiego, zob. Opole – zał. 1897
 Bank Ludowy w Pniewach zob. Pniewy
 Bank Ludowy w Pobiedziskach zob. Pobiedziska
 Bank Ludowy w Raciborzu zob. Historia Raciborza, Franciszek Białdyga, Jan Affa
 Bank Ludowy w Sopocie zob. Walery Amrogowicz
 Bank Ludowy w Starogardzie zob. Leon Scharmach
 Bank Ludowy „Rolnik” w Strzelcach Opolskich zob. Franciszek Myśliwiec
 Bank Ludowy w Szczytnie zob. Gustaw Leyding, Bogumił Labusz – zał. przez Kazimierza Jaroszyńskiego w 1907
 Bank Ludowy w Sztumie zob. Kazimierz Donimirski, Witold Donimirski, Feliks Morawski, Jan Fiszer
 Bank Ludowy w Śremie zob. Florian Stablewski, Piotr Wawrzyniak, Historia Śremu
 Bank Ludowy w Środzie Wielkopolskiej zob. Roger Sławski
 Bank Ludowy w Tczewie zob. Aleksander Kupczyński
 Bank Ludowy w Tczewie zob. Alfons Mańkowski
 Bank Ludowy w Toruniu zob. Józef Domachowski
 Bank Ludowy w Tychnowie zob. Roman Licznerski, Teresa Gross – zał. 1912
 Bank Ludowy we Wielu zob. Józef Szydzik, Józef Wrycza
 Bank Ludowy w Witkowie
 Bank Ludowy w Wodzisławiu Śląskim zob. Wodzisław Śląski
 Bank Ludowy w Zagórowie zob. Konstanty Lidmanowski
 Bank Ludowy w Zakrzewie zob. Zakrzewo (powiat złotowski)
 Bank Ludowy w Złotowie (Volksbank Flatow-Grenzmark), Hindenburgstr. 20 – zob. Jan Kocik, Bolesław Domański, Juliusz Zieliński – zał. 1902
 Mazurski Bank Ludowy w Szczytnie zob. Mazurska Partia Ludowa

 Śląski Bank Ludowy zob. Józef Kożdoń

Inne 
 Bank Ludowy w Ostrowi Mazowieckiej zob. Ostrów Mazowiecka
 Bank Ludowy w Tomaszowie Mazowieckim zob. Cmentarz żydowski w Tomaszowie Mazowieckim
 Żydowski Bank Ludowy

Przypisy 

Typologia banków
Bankowość spółdzielcza